Casa de Mateus pode referir-se a: 
 Palácio de Mateus, localizado em Mateus (Portugal)
 Morgado de Mateus, título nobiliárquico
 Fundação Casa de Mateus, sediada no Palácio de Mateus, Membro-Honorário da Ordem do Infante D. Henrique (10 de Junho de 2011)

Desambiguação